Garnet steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Garnet (Kalifornien), im Riverside County
 Garnet (Michigan), im Mackinac County
 Garnet (Montana), im Granite County
 Garnet (Nevada), im Clark County
 Garnet (Wisconsin), im Fond du Lac County

Sonstige:
 Garnet Canyon, Schlucht in Wyoming, Vereinigte Staaten
 Garnet Hill, Hügel auf Signy Island, Südlichen Orkneyinseln, Antarktika
 Garnet Knob, Felsvorsprung im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Garnet Point, Landspitze im Georg-V.-Land, Antarktika
 Garnet Rocks, Klippenfelsen vor dem Grahamland, Antarktika

Garnet ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Garnet (1555–1606), englischer Jesuit
 Sarah Garnet (1831–1911), amerikanische Suffragette und Bürgerrechtlerin
 Thomas Garnet (1575–1608), englischer Jesuit

Garnet steht für:
 Garnet (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 GARNET (Netzwerk), europäisches Forschungsnetzwerk
 Garnet Publishing, britischer Verlag in Reading

Siehe euch:
 Granatgruppe (engl. Garnet)
 Garnett